hrabstwo Upshur (ang. Upshur County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Upshur (ang. Upshur County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia